Szydłów (gemeente)
 Szydłów (Lubusz)
 Szydłów (Opole)
 Szydłów (Święty Krzyż)